Lambrou ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Lambrou (* 1998), australischer Sänger
 Lambros Lambrou (* 1977), zyprischer Fußballspieler
 Robert Lambrou (* 1967), deutsch-griechischer Politiker (AfD), MdL
 Thanassis Lambrou (* 1962), griechischer Lyriker
 Vasilis Lambrou (20. Jahrhundert), griechischer Oberinspektor der Geheimpolizei